Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Roscoe – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Roscoe – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Roscoe – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
 Roscoe – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Carbon
 Roscoe – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Keith
 Roscoe – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Roscoe – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Roscoe – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Roscoe – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Nolan
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Roscoe (ang. Roscoe Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Roscoe (ang. Roscoe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
 Roscoe (ang. Roscoe Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Roscoe (ang. Roscoe Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
 Roscoe (ang. Roscoe Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
 Roscoe (ang. Roscoe Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure